Koeman es un apellido originario de Países Bajos y hace referencia a varios artículos:

Personas
 Familia Cueman, también conocida como Familia Egas, grupo de artistas hispanoflamencos del siglo XV;
 Cornelis Koeman (1918-2006), cartógrafo neerlandés;

Deportistas
Lieja Koeman, atleta neerlandesa.
Martin Koeman (1938-2013) y sus dos hijos:
Erwin Koeman, exfutbolista;
Ronald Koeman, entrenador y exjugador de fútbol;